Ла Блокера има више значења:

 Ла Блокера (Искакистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Блокера, Лома де Ескер (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Блокера (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Блокера (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Блокера (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Блокера (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Блокера (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику